Ústí kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Sezimovo Ústí (okres Tábor)
 Ústí (okres Vsetín)
 Ústí (okres Jihlava)
 Ústí (okres Přerov)
 Ústí nad Labem
 Ústí nad Orlicí